Gyalogáldozat (1966), amerikai vígjáték főszerepben Michael Caine-nel és Shirley MacLaine-nel
Gyalogáldozat (2014), amerikai filmdráma Edward Zwick rendezésében